Бла́нка (від , «біла») — документ, жіноче ім'я, топонім:
 Бланка — назва подорожної, відкритого листа, за підписом, печаткою та номером, але з пробілом для імені їдучого, числа коней та іншого.
 Від 
 Бланка Анжуйська (1280—1310) — друга дружина Хайме II Арагонського.
 Бланка Бургундська (1296—1326) — королева Франції.
 Бланка Валуа (1316—1348) — королева Чехії.
 Бланка Кастильська (1188—1252) — принцеса Кастильська, дружина Людовіка VIII і королева Франції.
 Бланка Ланкастерська (1345—1368) — дочка Генрі Гросмонта, герцога Ланкастера, мати першого короля Англії з дому Ланкастерів, Генріха IV.
 Бланка Ланкастерська (бл. 1305 — до 12 липня 1380) - дочка Генрі Плантагенета, 3-го графа Ланкастера, дружина Томаса Вейка, 2-го барона Вейка з Лідделла.
 Бланка Наваррська (бл. 1331—1398) — друга дружина короля Франції Філіпа VI.
 Бланка Наваррська (бл. 1133—1156) — дочка короля Наварри Гарсії IV.
 Бланка Наваррська (1177—1229) — графиня Шампані, регент Шампані і регент королівства Наварра.
 Бланка II (королева Наварри) (1424—1464) — титулярна королева Наварри, інфанта Кастилії і Леона.
 Бланка Французька (1328—1393) — французька принцеса з династії Капетингів, дружина Філіпа, герцога Орлеанського.
 Бланка д'Артуа (1248—1302) — графиня Шампані і Брі, і королева Наварри.

 Від 
 Бланка — муніципалітет в Іспанії, входить до провінції Мурсія у складі автономного співтовариства Мурсія.
 Габріель Бланка (нар. 1954) — іспанський ботанік.
 Бланка, інфанта Іспанії (1868—1949) — старша дитина в сім'ї Карлоса, герцога Мадридського, після шлюбу стала ерцгерцогинею Австрії.
 Бланка I (1387—1441) — королева Наварри.
 Бланка Паділья (нар. 1995) — іспанська топ-модель.
 Бланка Портільйо (нар. 1963) — іспанська актриса.
 Бланка Ромеро (нар. 1976) — іспанська актриса, модель і співачка.
 Бланка Сото (нар. 1979) — мексиканська актриса, модель і колишня королева краси.
 Бланка Суарес (нар. 1988) — іспанська фотомодель і актриса.
 Бланка Торрес (1928—2006) — мексиканська актриса театру, кіно і телесеріалів.
 Бланка Фернандес-Очоа (нар. 1963) — іспанська гірськолижниця, єдина призерка зимової Олімпіади в історії Іспанії.
 Тьєрра-Бланка — селище та адміністративний центр однойменного муніципалітету в мексиканському штаті Гуанахуато.

 Від Blanka
 Бланка — персонаж серії відеоігор Street Fighter.
 Бланка Влашич (нар. 1983) — хорватська стрибунка у висоту, віце-чемпіонка Олімпіади 2008.
 Паулу Бланка (нар. 1954) — чехословацька лижниця, призерка Олімпійських ігор та чемпіонату світу.

 Також
 Бланка Іванівна Воронкова (1924—2010) — російська актриса Архангельського театру драми ім. Ломоносова, заслужена артистка Росії.

Див. також 
 Бланк (прізвище)
 Бланкас
 Бранка
 Gallina Blanca